Schachner-Blazizek ist der Name von:

 Alfred Schachner-Blazizek (1912–1970), SPÖ-Politiker und Landeshauptmann-Stellvertreter der Steiermark
 Peter Schachner-Blazizek, ehemaliger Landeshauptmann-Stellvertreter der Steiermark und Landesrat